Los Lirios kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Lirios, Nuevo León, Montemorelos, 
 Los Lirios, Coahuila, 
 Los Lirios, Delstaten Mexiko, Texcaltitlán, 
 Los Lirios, Guerrero, Copala, 
 Los Lirios, Chihuahua, Balleza, 
 Los Lirios, Hidalgo, Epazoyucan, 
 Los Lirios, Oaxaca, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Los Lirios, Chiapas, Tecpatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar